Freeling ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Freeling (* 1947), niederländischer Spieleerfinder
 Colin Freeling (* 2002), belgischer Skeletonpilot
 Nicolas Freeling (1927–2003), englischer Krimi-Schriftsteller
 Stefaan Freeling (* 1969), belgischer Motocrossfahrer, Bobsportler und Sportfunktionär

Nach Freeling sind Orte benannt:

 Freeling (South Australia) ist ein Ort in South Australia

Siehe auch:
 Frieling
 Friling
 Frilling
 Frühling